Клопо́вник — это собирательное народное название, чаще всего связанное с резким запахом, присущим совсем разным, не родственным растениям.

Кроме того, в жаргонном смысле слова «клоповником» нередко называют помещение, в котором очень много клопов.

Значения 
 Клоповник — род растений семейства Капустные.
 Клоповник — одно из народных названий багульника.
 Клоповник — одно из народных названий пастушьей сумки обыкновенной.
 Клоповник — одно из народных названий клопогона вонючего.
 Клоповник — одно из народных названий погремка.
 Клоповник — одно из народных названий ириса вонючего.
 Клоповник — одно из народных названий папоротника страусник обыкновенный.

Примечания